Pauini kan syfta på:

Brasilien 

 Pauini (kommun), Amazonas, 
 Pauini (ort), Amazonas,